Вілле́-ла-Шевр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на схід від Парижа, 60 км на північний захід від Меца, 100 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 557,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Вілле-ла-Шевр 
 Вілле-ла-Шевр на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ла-Шевр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-ла-Шевр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ла-Шевр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-ла-Шевр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель